Picton kan syfta på:

Geografi

Australien 

 Picton (ort i Australien), New South Wales, Wollondilly,

Kanada 

 Picton (ort i Kanada), Ontario,  – en ort nära Belleville

Nya Zeeland 

 Picton, Nya Zeeland, Marlborough, Marlborough District,

Storbritannien 

 Picton, North Yorkshire, ort i England, 
 Picton, Cheshire, ort i England, 
 Picton Castle – i Pembrokeshire, Wales

Personer
 Cesar Picton (ca 1755-1836), från slav till framgångsrik affärsman i England
 Thomas Picton (1758–1815), walesisk soldat
 Robert Pickton (född 1950), kanadensisk seriemördare

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Nya Zeelandförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar